Ла Вија има више значења:

 Ла Вија (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Вија (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вија (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Вија, Калзада Сан Лорензо (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вија (Чијаузинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вија (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вија, Колонија ел Силбато (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вија (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику